Il doppio del torneo di tennis Innisbrook Women's Open 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Ashleigh Barty e Alizé Lim che hanno battuto in finale Paula Cristina Gonçalves e María Irigoyen 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Jill Craybas /  Irina Falconi (semifinali)
 Gabriela Dabrowski /  Caroline Garcia (quarti di finale)

 Julija Bejhel'zymer /  Julia Glushko (semifinali)
 Ashleigh Barty /  Alizé Lim (Campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Innisbrook Women's Open 2013